

Geografia
Regno Unito
Leicester –  città del Leicestershire
Stati Uniti d'America
Leicester – comune della contea di Worcester, Massachusetts
Leicester – città della contea di Livingston, New York
Leicester – città della contea di Addison, Vermont

Sport
Leicester City Football Club squadra di calcio dell'omonima città inglese
Leicester Riders squadra di basket dell'omonima città inglese
Leicester Tigers squadra di rugby dell'omonima città inglese

Altro
Leicester Square, piazza di Londra